Villa Valmarana, une villa de Lisiera, hameau de la commune de Bolzano Vicentino de Andrea Palladio (1542). 
 Villa Valmarana Bressan, une villa de Vigardolo, hameau de la commune de Monticello Conte Otto de Andrea Palladio (1563). 
 Villa Almerico Capra dite «  la Rotonda », à Vicence, appelée parfois Villa Valmarana. 
 Villa Valmarana Ai Nani, à Vicence con affreschi dei Tiepolo. 
 Barchesse di villa Valmarana, à Mira, le long de la Riviera del Brenta. 
 Villa Valmarana Morosini, à Altavilla Vicentina de Francesco Muttoni (1724).